Il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 1984 è stata la settima edizione del torneo.

Formula
La formula prevedeva due gironi eliminatori, costituiti da due gironi all'italiana da tre squadre ciascuno, e un girone finale atto a selezionare le due qualificate per il torneo di . Gli incontri si svolsero a Guayaquil; si assegnavano 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Vi furono inoltre due rinunce: quella del  e quella dell'.

Prima fase

Gruppo 1

Classifica

Risultati

Gruppo 2

Classifica

Risultati

Fase finale

Classifica

Risultati

Bibliografia
Jornal do Brasil, dal 9 febbraio al 22 febbraio 1984

Collegamenti esterni
 Games of the XXIII. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF

Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL
Calcio nel 1984
CONMEBOL23
Q